Red Eléctrica de España
 Regió Econòmica Especial de la República Popular de la Xina